Kozara, planina u sjeverozapadnom dijelu BiH
 Nacionalni park Kozara
 Kozara (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška, BiH, na planini Kozari
 Kozara (1962.), ratni film